Ian Stewart kan avse flera personer:

 en brittisk friidrottare, se vidare Ian Stewart (friidrottare).
 en brittisk matematiker, se vidare Ian Stewart (matematiker).
 en brittisk musiker, se vidare Ian Stewart (musiker).
 en brittisk racerförare, se vidare Ian Stewart (racerförare).